Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Moore () :
le comté de Moore, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
le comté de Moore, situé dans l'État du Tennessee ;
le comté de Moore, situé dans l'État du Texas.